Il doppio maschile del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis e del Grand Prix, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (finale)
 Roy Emerson /  Rod Laver (Campioni)

 Bob Lutz /  Charlie Pasarell (secondo turno)
 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1971